Francesco Rossi puede referirse a las siguientes personas:
 Francesco Rossi (futbolista), Francesco Rossi; futbolista de Merate, Italia
 Francesco Rossi (esgrimidor), Francesco Rossi; esgrimidor de Turín, Italia.
 Francesco Salviati (pintor), Francesco Salviati, pseudónimo de Francesco de' Rossi, pintor manierista italiano, Florencia.